AM, Am sau am poate fi:
 Americiu, element chimic cu simbolul Am
 Armenia, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .am, domeniu de internet de nivel superior, pentru Armenia
 Amazonas, unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR
 Amran, guvernorat din Yemen
 Limba amharică, codul ISO 639-1
 Aeroméxico, codul IATA al acestei companii aeriene
 America, prescurtare folosită deseori în cuvinte cum ar fi: Pan-Am, Trans-Am
 Aston Martin, marcă britanică de automobile sport de lux
 Ante Meridiem, expresie din latină (prescurtat a.m., A.M. sau am), care înseamnă înaintea orei 12